Ге́за Ка́лочаи (; , Берегово — , Будапешт) — венгерский и чехословацкий футболист и футбольный тренер. Финалист Чемпионата мира по футболу 1934 года в Италии.

Биография 
Родился в 1913 году на нынешней территории нынешней Украины, в закарпатском городке Берегово, входящем в состав Австро-Венгрии.
В 1929—1932 играл за венгерский «Унион» из Берегово. Затем переехал в Чехословакию, где играл за пражскую «Спарту» до 1937 года. Выиграл Кубок Митропы в 1935 году. В 1937—1939 играл во французском «Олимпике». В 1939 вернулся в Венгрию, где играл за местные «Кишпешт» (1939—1940),«Ференцварош» (1940—1941) и «Уйпешт» (1941—1943).

Тренировал венгерские клубы «Дебрецен», «Гонвед» Шегеди, «Вашаш ИЗЗО» Будапешт, «Дожа» Печ, «Ференцварош», «Уйпешт Дожа», «Видеотон», МТК Будапешт, югославский «Партизан» из Белграда, бельгийский «Стандард», польский «Гурник» Забже, команды Франции, Алжира, Египта и Пакистана.

Достижения 
 Чемпион Чехословакии: 1935/1936
 Обладатель Кубка Митропы: 1935
 Финалист Кубка Франции 1938/1939
 Чемпион Венгрии 1940/1941
  Чемпионата Венгрии 1941/42

Литература 
 Савин А. В. Игроки, тренеры, судьи: Справочно-биографический словарь. — М.: Терра-Спорт, Олимпия Пресс,2001.

Ссылки 
 Профиль на сайте футбольной федерации Чехии
 Первая «украинская» медаль мундиаля

Футболисты Чехословакии
Футболисты Венгрии
Игроки сборной Чехословакии по футболу
Игроки сборной Венгрии по футболу
Игроки ФК «Спарта» Прага
Игроки ФК «Олимпик Лилль»
Игроки ФК «Гонвед»
Игроки ФК «Ференцварош»
Игроки ФК «Уйпешт»
Футбольные тренеры Венгрии
Тренеры ФК «Дебрецен»
Тренеры ФК «Партизан»
Тренеры ФК «Стандард» Льеж
Тренеры ФК «Уйпешт»
Тренеры ФК «Гурник» Забже
Тренеры ФК «Ференцварош»
Тренеры ФК «МОЛ Фехервар»
Тренеры ФК МТК
Тренеры сборной Пакистана по футболу
Тренеры ФК «Аль-Ахли» Каир